Mineral County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Mineral County (Colorado)
 Mineral County (Montana)
 Mineral County (Nevada)
 Mineral County (West Virginia)